Ро́нда Белл Ма́ртин (; 1907 или 1908 — 11 октября 1957) — американская серийная убийца. 49-летняя официантка из Монтгомери, Алабама, в марте 1956 года призналась в отравлении матери, двух мужей и троих детей. В качестве орудия убийства она использовала крысиный яд. Была казнена на электрическом стуле 11 октября 1957 года.

См.также 
 Чанчулли, Леонарда

Ссылки 
 03/14/57 RHONDA BELLE MARTIN v. STATE ALABAMA FindACase

Серийные убийцы США
Серийные убийцы 1930-х годов
Серийные убийцы 1940-х годов
Серийные убийцы 1950-х годов
Казнённые за убийство
Казнённые на электрическом стуле в США
Женщины — серийные убийцы
Мужеубийцы
Матереубийцы
Отравительницы
Женщины-детоубийцы
Казнённые в 1957 году